De Rally van Portugal 1998, formeel 32º TAP Rallye de Portugal, was de 32e editie van de Rally van Portugal en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 297e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Matosinhos.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal